Siedmiobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Scandinavium w Göteborgu.

Rekordy

Terminarz

Rezultaty

Bieg na 60 m

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż

Bieg na 60 m przez płotki

Skok o tyczce

Bieg na 1000 m

Klasyfikacja finałowa

Bibliografia 
 

Siedmiobój mężczyzn